Мосты — многозначный термин, означающий:
 Мосты — строительные конструкции для перемещения чего-либо или кого-либо через препятствие (реку, овраг и др.).

Топоним

Белоруссия 
 Мосты — город в Гродненской области.
 Мосты — деревня в Поставском районе Витебской области.
 Мосты — посёлок в Любанском районе Минской области.
 Мосты — деревня в Бобруйском районе Могилёвской области.

Россия 
 Мосты — село в Искитимском районе Новосибирской области.
 Мосты — хутор в Тарасовском районе Ростовской области.
 Мосты — село в Пестравском районе Самарской области.
 Мосты — деревня в Пеновском районе Тверской области.
 Мосты — деревня в Удомельском районе Тверской области.

Украина 
 Мосты — село в Верхнеднепровском районе Днепропетровской области.
 Мосты — село в Городокском районе Львовской области.
 Мосты — село в Здолбуновском районе Ровненской области.
 Мосты — село в Бахмачском районе Черниговской области.
 Мосты — село в Городнянском районе Черниговской области.

В искусстве 
 Мосты — роман молдавского писателя Иона Чобану.
 Мосты — ежеквартальный литературный журнал, издающийся в Германии.
 Мосты — литературный альманах, издававшийся в Мюнхене (Германия) в 1958—1970 годах.
 Мосты — советский фильм 1973 года по мотивам одноимённого романа Иона Чобану.
 Мосты — логическая головоломка.

См. также 
 Мост (значения) 
 Мосты Архангельска
 Мосты инков
 Мосты Киева
 Мосты округа Мэдисон
 Мосты Ростова-на-Дону
 Мосты Стрелецкого
 Мосты через Золотуху
 Мосты через Русановский канал
 Бесединские мосты
 Борисовские мосты
 Нижегородские мосты
 Сабуровские железнодорожные мосты
 Когда разводят мосты — художественный фильм студии «Ленфильм» 1962 года.